Јери (Ы, ы) је слово које се од словенских ћирилица користи у руској, и белоруској. Изговара се као .

Литература 

Ћириличка слова